Mirko Bulović je lahko:
 Mirko Bulović (igralec)
 Mirko Bulović (general)